Landkreis Schweinfurt
 Schweinfurt (stad)
 Rijksstad Schweinfurt